podsypka (amunicja)
 podsypka (budownictwo)